Локот може да означава:

 Локот (република), марионетска држава (1941-1943).
 Локот (насеље), насеље у брјанској области у Русији.